Lewenberg steht für:
Lewenberg (Schwerin), Stadtteil
Lewenberg (Teutoburger Wald), Berg
Siehe auch:
 Löwenberg